Torto peut désigner :
 Tartaro, un cyclope de la mythologie basque, aussi appelé Torto ou Tartalo ;
 Daniela Torto (1985), une femme politique italienne ;
 Torto, un fleuve côtier de la province de Palerme en Italie.